Tony Leung Ka-fai est un acteur hongkongais né en 1958.
 Tony Leung Chiu-wai est un acteur hongkongais né en 1962.
 Tony Leung est un joueur hongkongais de hockey sur glace né en 1987.